Wapen van Alphen aan den Rijn
Wapen van Alphen (Zuid-Holland)
Wapen van Alphen en Riel
Wapen van Alphen-Chaam